Barrett é uma comunidade não incorporada do Condado de Maricopa, na Califórnia.

Condado de Maricopa